Джордж Акерлоф (, вариант: Акерлов; 17 июня 1940, Нью-Хейвен, Коннектикут, США) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2001) «за анализ рынков с несимметричной информацией» вместе с Джозефом Стиглицем и Майклом Спенсом, основоположник информационной экономической теории. Кроме того, Акерлоф известен своими исследованиями рынка труда и особенно нерыночных зарплат, формирующих в настоящее время основы новой кейнсианской школы макроэкономики.

Биография 
Родился 17 июня 1940 года в городе Нью-Хэйвен (штат Коннектикут) в семье профессора Йельского университета, эмигранта из Швеции Госта Акерлёфа. Его мать Розали (девичья фамилия Хиршфельдер) была еврейкой из семьи, иммигрировавшей из Германии.

Начав своё обучение в Йельском университете (1962 — степень бакалавра экономики), Акерлоф завершил его в Массачусетском технологическом институте (1966 — степень доктора экономики). После окончания учёбы почти постоянно преподавал в Калифорнийском университете в Беркли. В 1967—1968 годах работал профессором Индийского статистического института, в 1973 году был одним из сотрудников Совета экономических консультантов при президенте Никсоне, получил стипендию Гуггенхайма. В 1978 году Акерлоф перешёл в Лондонскую школу экономики и политических наук, но в 1980 году окончательно вернулся в Калифорнийский университет в Беркли.

Супруга Акерлофа — Джанет Йеллен — известный экономист, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско в 2004−10 годах, заместитель председателя Совета управляющих Федеральной резервной системой США (с октября 2010 года). Глава Федеральной резервной системы США с 3 февраля 2014 года.

Наиболее известна его работа «Рынок „лимонов“: неопределенность качества и рыночный механизм».

Сочинения

Переводы на русский язык 
 
 Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм (George A. Akerlof. The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics, v.84, August 1970, p. 488—500. Перевод Е. И. Николаенко)
 
 Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis: или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма / пер. с англ. Д. Прияткина; под научн. ред. А. Суворова; вступ. ст. С. Гуриева. — М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. — 273 с. — ISBN 978-5-904522-33-9. (Перевод изд.: Akerlof G. A., Shiller R. J. (2009) Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton and Oxford: Princeton University Press).
 Акерлоф, Дж. А., Крэнтон Р. И. Идентичность и экономика организаций // Российский журнал менеджмента. — 2010. — Т. 8, № 2. — С. 107—130.

Примечания

Литература 
 Пракаш Лунгани Человеческое лицо экономики // Финансы и развитие, июнь 2011.

Ссылки 
 Автобиография на сайте Нобелевской премии
 Лимоны Джорджа Акерлофа в блоге Ruconomics
 Джордж Акерлоф в Галерее экономистов
 

Кейнсианцы
Выпускники Школы друзей Сидвелла
Выпускники Лоуренсвилльской школы
Выпускники Массачусетского технологического института
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты Нобелевской премии из США
Стипендиаты Гуггенхайма
Профессора Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Лондонской школы экономики
Преподаватели Джорджтаунского университета
Преподаватели Школы государственной политики Джорджтаунского университета
Действительные члены Эконометрического общества
Награждённые лекцией Фишера — Шульца